Ван Эйк () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Ван Эйк, Губерт (1370—1426) — фламандский художник, старший брат и учитель Яна ван Эйка.
 Ван Эйк, Якоб (около 1590—1657) — нидерландский композитор, исполнитель на блокфлейте и карильоне.
 Ван Эйк, Ян (1390—1441) — известный фламандский художник.

См. также 
 Бартелеми д'Эйк
 Эйк